Molenveld (Eersel), buurtschap in de Nederlandse gemeente Eersel.
 Molenveld (Exloo), terrein bij Exloo in de Nederlandse provincie Drenthe
 Molenveld (Grimbergen), wijk en parochie in de Vlaamse gemeente Grimbergen.
 Molenveld (Stokkem), een gehucht bij Stokkem